Международный аэропорт имени Маншук Маметовой () — международный аэропорт города Уральск в Казахстане.

В феврале 2023 года аэропорт был приобретен компанией ТОО «Орал Аэропорт Холдинг» - это казахстанская компания, контрольный пакет которой принадлежит казахстанскому ТОО «Уральск менеджмент» и предпринимателю Даулетхану Килыбаеву, а миноритарной долей (49%) владеет российская компания АО «Ретранс». Компания надеется превратить аэропорт Уральска в региональный хаб, чтобы обслуживать российских путешественников, пострадавших от нехватки рейсов из России из-за войны на Украине.

Компания надеется превратить аэропорт Уральска в региональный хаб, расширить маршрутную сеть и провести техническое перевооружение аэропорта

Управление аэропортом осуществляет УК «Аэропорты Регионов», компания является дочерним подразделением компании "Ретранс".

Расположен в 16 километрах на юг от города, недалеко от пригородного посёлка Подстёпное. 

Сдан в эксплуатацию осенью 1979 г. До этого находился на северной окраине города.

Аэропорт способен принимать воздушные суда  и вертолёты всех типов в любое время суток и погодных условиях после реконструкции ВПП в 2016 году. 7 апреля 2022 года аэропорт открылся после полной реконструкции, которая позволила увеличить площадь терминала с 4 000 до 10 000 кв. м., а также пассажиропоток до 600 000 в год. Аэропорт соответствует всем международным стандартам IATA. В ближайшее время планируется открытие новых, а также увеличение количества маршрутов по направлениям Амстердам, Москва, Киев, Стамбул, Санкт-Петербург, Абу-Даби, Атырау и Шымкент в дополнение к существующим в Алматы, Франкфурт-на-Майне, Астану, Алматы, Актау, Туркестан.

Пункты назначения и перевозчики 

По состоянию на 2019 года аэропорт обслуживает рейсы следующих авиакомпаний:

Показатели деятельности 
В 2018 году аэропорт города Уральск обслужил 273 тысяч 95 пассажиров и обработал 635 тонн груза.

Пассажиропоток

Происшествия 
 В апреле 2006 г. в аэропорту совершил аварийную посадку Боинг 747 авиакомпании British Airways (из-за ложной пожарной тревоги), следовавший рейсом Сидней — Бангкок — Лондон, взлётная масса которого превышает проектные возможности ВПП.

 28 августа 2009 года в аэропорту из-за утечки масла из левого двигателя совершил аварийную посадку авиалайнер Boeing-737-200 киргизской авиакомпании Itek Air (рейс NGI-631 Бишкек — Москва). Посадка произведена успешно, жертв и пострадавших нет.

Примечания

Ссылки 
 Аэропорт Уральска (Справочная аэропорта, Расписание рейсов, Онлайн табло)
 Аэропорт Уральск (Информационный сайт)
 Расписание рейсов Эйр Астана из/в Уральск — недействительно на 13.09.2011 по причине прекращения перелетов выполняемыми АК Эйр Астана в аэропорт Уральск. См. выше.

Аэропорты Казахстана
Здания и сооружения Уральска
Транспорт Уральска
Аэропорты, названные в честь людей